Arvoredo (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Arvoredo (eiland), een eiland (elders) voor de kust van de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Marinha do Arvoredo, een beschermd natuurmoment dat onder meer het eiland omvat